Ченслер, Ричард (; ум. 1556) — английский мореплаватель, положивший начало торговым отношениям России с Англией.
 «Ченслер» (1871) — роман французского писателя Жюля Верна, сюжет которого был навеян картиной живописца Теодора Жерико «Плот „Медузы“».